La Coppa del Belgio 2011-2012 (detta anche Cofidis Cup per motivi di sponsorizzazione) è stata la 57ª edizione del torneo. È iniziata il 30 luglio 2011 ed è terminata il 24 marzo 2012. Il Lokeren ha vinto il trofeo per la prima volta, battendo in finale il Kortrijk.

Primo turno 
Hanno partecipato a questo turno le squadre di Promotion (quarta serie belga) e delle divisioni inferiori. Le partite si sono giocate il 30 e il 31 luglio 2011.

Secondo turno 
Le partite si sono giocate tra il 5 e il 7 agosto 2011.

Terzo turno 
Hanno partecipato a questo turno le 56 vincenti del secondo turno e le 36 squadre di Division 3. Le partite si sono giocate il 13 e il 14 agosto 2011.

Quarto turno 
Hanno partecipato le 46 vincenti del terzo turno e le 18 squadre di Tweede klasse. Le partite si sono giocate il 20 e il 21 agosto 2011.

Quinto turno 
Le partite si sono giocate il 27 e il 28 agosto 2011.

Sesto turno 
Le partite si sono giocate il 20 e il 21 settembre 2011.

Ottavi di finale 
Le partite si sono giocate il 26 ottobre 2011.

Quarti di finale 
Le partite di andata si sono giocate il 21 dicembre 2011, quelle di ritorno il 18 gennaio 2012.

Andata

Ritorno

Semifinali 
Le partite di andata si sono giocate tra il 31 gennaio e il 1º febbraio 2012, quelle di ritorno l'8 e il 22 febbraio 2012.

Andata

Ritorno

Finale

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Edizioni della Coppa del Belgio